Trouble No More ist die Bezeichnung für:
 Trouble No More (2010), luxemburgischer Film von Andy Bausch 
 Trouble No More (2017), US-amerikanischer Film von Jennifer Lebeau 
 Trouble No More (Lied), Lied von Muddy Waters